Cuvântul plastic poate semnifica:
 Masă plastică, plastic, material plastic
 Artă plastică, formă de artă
 The Plastic Ono Band, un supergrup muzical conceptual format de John Lennon și Yoko Ono
 Plastic Ono Band, albumul solo de debut al muzicianului rock englez John Lennon

Vezi și 
 Plast